Plusieurs basiliques ont été nommées basilique Saint-Michel ou basilique Saint-Michel-Archange en référence à l’archange saint Michel :
 la  d’Absam en Autriche ;
 la  d’Altenstadt en Allemagne ;
 la basilique Saint-Michel de Bordeaux en France ;
 la  de Crémone en Italie (aussi appelée « Vieux-Saint-Michel », , pour montrer qu’elle a eu le statut de cathédrale) ;
 la  de Loretto aux États-Unis ;
 la basilique Saint-Michel de Madrid en Espagne ;
 la basilique Saint-Michel-Archange de Menton en France ;
 la basilique Saint-Michel () de Miramichi au Canada ;
 la  d’Oleggio en Italie ;
 la  de Palma en Espagne dans les îles Baléares ;
 la basilique Saint-Michel () de Pavie en Italie ;
 la  de Pensacola aux États-Unis ;
 la  de Piano di Sorrento ;
 la basilique-cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke au Canada ;
 la  de Tayabas aux Philippines.

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 

~
Michel